

Codici 
 DAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Darwaz (Afghanistan)
 daz – codice ISO 639-3 della lingua dao

Musica 
 Daz Dillinger – rapper del collettivo rap losangelino Tha Dogg Pound
 Daz Sampson – cantante britannico